Slovo sabine může vyjadřovat :

 varianta jména Sabina – cizí ženské rodné jméno 
 pomocnou jednotku zvukové pohltivosti – českým názvem okno otevřené
 Sabine (elektronika) – značka výrobce elektronických hudebních pomůcek a přístrojů
 Sabine (kráter) – kráter na Měsíci, pojmenovaný po Edwardu Sabine
 (665) Sabine – asteroid hlavního pásu

 v geografii
 Sabine (ledovec) – ledovec v Grahamově zemi v Antarktidě
 Sabine (řeka) – řeka v amerických státech Texas a Louisiana
 Sabine (jezero) – jezero v Texasu a Louisianě
 Sabine County – okres v Texasu
 Sabine Land – oblast na ostrově Západní Špicberk
 Sabine Ø – neobydlený ostrov v Národním parku Severovýchodní Grónsko
 Sabine Island – ostrov v kanadském teritoriu Nunavut
 poloostrov Sabine – část ostrova Melville v Kanadě
 Mount Sabine – hora ve Viktoriině zemi v Antarktidě
 Sainte-Sabine (Côte-d’Or), département Côte-d’Or
 Sainte-Sabine-Born, département Dordogne
 Sainte-Sabine-sur-Longève, département Sarthe
 Sainte-Sabine (Brome-Missisquoi)
 Sainte-Sabine (Les Etchemins)

 v meteorologii
 orkán Sabine

 jméno 
 Sabine (jméno)

příjmení osob
 Edward Sabine (1788–1883) – irský astronom
 George Holland Sabine (1880–1961) – filozof
 Joseph Sabine (1770–1837) – anglický právník
 Wallace Clement Sabine (1868-1919) – americký fyzik zabývající se akustikou staveb a architektury